В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2001, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Ктіслав Доседел здобув титул, у фіналі перемігши Яна Герниха 6-2, 4-6, 6-1.

Сіяні гравці 

  Міхал Табара (півфінал)
  Ктіслав Доседел (переможець)
  Андре Са (півфінал)
  Мартін Дамм (чвертьфінал)

 Томаш Зіб (2-ге коло)
 Ніколя Томанн (1-ше коло)
 Ота Фукарек (чвертьфінал)
 Юліан Ноул (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open